

Musica 
 Nikki – album di Nikki del 1989
 Nikki – album dei Quruli del 2005

Personaggi 
 Nikki – personaggio della serie televisiva Lost
 Nikki – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Nikki – cantante malese
 Nikki – cantante statunitense di origine giapponese
 Nikki – cantante, musicista e conduttore radiofonico italiano
 Nikki – pseudonimo della cantante azera Nigar Camal

Altro 
 Nikki – variazione del nome proprio di persona Nicoletta
 Nikki – città del Benin
 Nikki – genere letterario giapponese
 Nikki – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Nicki
 Nicky
 Niki